Rafael Aguilar puede referirse a:
Rafael Aguilar, jugador de waterpolo español.
Rafael Aguilar, político y catedrático peruano.